Сьюэлл (Сьюалл, Сьюол) () — имя, фамилия и топоним.

Фамилия 
 Сьюэлл, Анна (1820—1878) — британская писательница.
 Сьюэлл, Генри (1807—1879) — новозеландский политик XIX века.
 Сьюэлл, Джеки (1927—2016) — английский футболист, нападающий.
 Сьюэлл, Джон (1936—2021) — английский футболист, защитник.
 Сьюэлл, Руфус (род. 1967) — британский актёр театра и кино.
 Сьюол, Самнер (1897—1965) — американский политик-республиканец.
 Сьюэлл, Сэмюэль (1652—1730) — американский судья, участник Процесса над салемскими ведьмами.
 Сьюэлл, Терри (род. 1965) — американский политик-демократ.

Имя 
 Райт, Сьюалл (1889—1988) — американский учёный-генетик.

Топоним 
 Сьюэлл — необитаемый город в области О’Хиггинс Чили.